Regiunea Rostov (în ) este situată în zona de nord a Munților Caucaz pe teritoriul de sud al Rusiei.

Orașe mai mari 

Kamciatka, Regiunea